Radiografische besturing, in het Engels ook wel Radio Control genoemd
 Thermische weerstand, Rc of Rc-waarde
 Release candidate, een term uit de informatie- en communicatietechnologiewereld waarmee het vrijgeven van een versie van software wordt aangeduid
 RC-kring, een oscillerende kring of filter in een elektrische schakeling
 Registercontroller, iemand die de opleiding tot registercontroller heeft volbracht en als zodanig bij de Vereniging van Registercontrollers ingeschreven is in het registercontroller-register
 Registercontroller (opleiding), Nederlandse post-initiële masteropleiding tot geregistreerd controller
 Rechter-commissaris
 Arras Football, een Franse voetbalclub die is opgericht onder de naam Racing Club d'Arras (RC Arras)
 Racing Club de Bobo, een Burkinese voetbalclub
 Rassemblement du Centre, een Franstalige Belgische politieke beweging

Rc Een reeks locomotieven van de SJ, die zowel in Zweden als in Noorwegen wordt ingezet voor personen en goederenvervoer.